Camiran  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
2008–2014 Chantal Bouges
2014–2020 Bastien Mercier

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
Cassini
INSEE
Prefektúrák

Gironde megye települései